Posillipo – quartiere di Napoli
 Circolo Nautico Posillipo – circolo sportivo di Napoli
 Scuola di Posillipo – movimento pittorico napoletano
 Parco archeologico di Posillipo – area archeologica nel quartiere Posillipo in Napoli